Petrick ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Petrick (* 1997), kanadische Tennisspielerin
 Dirk Petrick (* 1980), deutscher Synchronsprecher
 Erika Petrick (1918–2004), deutsche Schauspielerin
 František Josef Petrick (1770–1844), böhmisch-sächsischer Bildhauer, siehe Franz Pettrich
 Heike Petrick (* 1974), deutsche Endursportlerin
 Heiko Petrick (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Johann Gottfried Petrick (1781–1826), deutscher Theologe
 Johannes Petrick, deutscher Politiker (SPD)
 Martin Petrick (* 1971), deutscher Agrarwissenschaftler
 Michel Petrick (* 1981), deutscher Fußballspieler 
 Nina Petrick (* 1965), deutsche Autorin
 Romy Petrick (* 1980), deutsche Sängerin und Musikwissenschaftlerin
 Wolfgang Petrick (* 1939), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

Siehe auch:
 Petrik
 Patrick (Begriffsklärung)
 Petrić
 Pietrzyk